temat wyrazu
 temat zdania
 temat muzyczny
 temat rytmiczny